Vlaar ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolaas Jacob Vlaar (1933–2011), niederländischer Geophysiker
 Ron Vlaar (* 1985), niederländischer Fußballspieler